Бильдт () — немецкая фамилия:

 Корацца Бильдт, Анна Мария (род. 1963) — шведский политик итальянского происхождения.
 Бильдт, Гиллис (1820—1894) — шведский политический, государственный, дипломатический и военный деятель, премьер-министр Швеции (1888—1889). Генерал-лейтенант.
 Бильдт, Ева (1916—1945) — немецкая актриса, дочь Пауля Бильдта.
 Бильдт, Карл (род. 1949) — шведский политик.
 Бильдт, Пауль (1885—1957) — немецкий актёр и режиссёр.

См. также 
 Бильд